Bayer Antal (1860–1948) gyógyszerész
 Bayer Antal (1893–1945) gyógyszerész
 Bayer Antal (1955) fordító, szerkesztő, nyelvtanár